Kiki Bertens era la detentrice del titolo da due anni, ma è stata sconfitta nei quarti di finale da Kirsten Flipkens.

In finale Johanna Larsson ha battuto Alison Riske con il punteggio di 7-64, 6-4.

Teste di serie

  Sloane Stephens (primo turno)
  Julia Görges (primo turno)
  Kiki Bertens (quarti di finale)
  Zhang Shuai (primo turno)

 Irina-Camelia Begu (primo turno, ritirata)
 Sorana Cîrstea (quarti di finale, ritirata)
 Alison Van Uytvanck (primo turno)
 Kateřina Siniaková (semifinale)

Wildcard 

 Sloane Stephens (primo turno)
 Andrea Petković (primo turno)

 Katharina Hobgarski (primo turno)

Qualificate 

  Mandy Minella (primo turno)
  Anna Zaja (primo turno)
  Dejana Radanović (primo turno)

 Fanny Stollár (quarti di finale)
 Nadia Podoroska (secondo turno)
 Kristína Kučová (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Nürnberger Versicherungscup 2018